Органоїд — органоподібна структура. В біології розрізняють
  — вирощені штучно в лабораторних умовах багатоклітинні структури, що схожі на органи тварини
 Органоїд — застаріла назва внутрішньоклітинних структур, органелл